Arbetarpartiet kan syfta på:

 Arbetarpartiet (Sverige) – ett svenskt politiskt parti med säte i Umeå
 Australiens arbetarparti –  Australiens äldsta politiska parti Australian Labor Party, bildat 1891 
 Belgiska Arbetarpartiet – ett kommunistiskt politiskt parti Partij van de Arbeid van Belgium/Parti du Travail de Belgique i Belgien
 Arbetarpartiet (Irland) – ett irländskt socialdemokratiskt parti, grundat 1912
 Israeliska arbetarpartiet – ett socialdemokratiskt, sionistiskt politiskt parti HaAvoda i Israel
 Arbetarpartiet (Nederländerna) – ett socialdemokratiskt parti Partij van de Arbeid i Nederländerna
 Arbeiderpartiet –  ett socialdemokratiskt parti i Norge
 Kroatiska labouristerna – Arbetarpartiet – ett politiskt parti i Kroatien

Se även
 Arbetarepartiet – en gemensam politisk beteckning och valtekniskt samarbete som Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och Sveriges kommunistiska parti (nuvarande Vänsterpartiet) skapade inför riksdagsvalet 1928
 Labour Party – ett socialdemokratiskt politiskt parti i Storbritannien
 Partido dos Trabalhadores – ett socialistiskt parti i Brasilien